Halbax ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Joseph Halbax (1693–1768), österreichischer Komponist und Theaterdichter
 Michael Wenzel Halbax (1661–1711), österreichischer Maler